Александар Кесић (Апатин, 18. августа 1987) бивши је српски фудбалски голман. Тренутно обавља функцију тренера апатинске Младости.

Током каријере бранио је за Младост из Апатина, Биг Бул из Бачинаца, Палић, Војводину, Рад и Раднички из Ниша. Своју професионалну голманску каријеру завршио је у суботичком Спартаку, почетком 2017. године.

Био је део младе репрезентације Србије, која је освојила друго место на Европском првенству 2007. године.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде

Репрезентативно 
Србија до 21 године
 Европско првенство: друго место, 2007.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1987.
Апатинци
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Младости Апатин
Фудбалери Биг Була
Фудбалери Палића
Фудбалери Војводине
Фудбалери Рада
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Суперлиге Србије
Српски фудбалски тренери